Termenul sincopă se poate referi la:
 sincopă (medicină) - scurtă pierdere a conștientei și a puterii mușchilor;
 sincopă (muzică) - efect ritmic, cu caracter dinamic, obținut prin mutarea accentului unei măsuri de pe timpul tare pe cel slab anterior;
 sincopă (lingvistică) - fenomen fonetic care constă în dispariția unei vocale sau a unui grup de vocale neaccentuate între două consoane ale unui cuvânt.